Ельдяк:

 Ельдяк — родовое объединение в составе башкир.
 Ельдяк — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.